Příjmení Plesl nese více různých osobností:

 Jan Plesl (1898–1953) – český a československý politik
 Jaroslav Plesl (herec) (* 1974) – český divadelní, filmový a televizní herec
 Jaroslav Plesl (novinář) (* 1973) – český novinář, šéfredaktor deníku Mladá fronta DNES
 Rony Plesl (* 1965) – český sochař, pedagog a sklář

Česká příjmení